Denumirea de Pojarevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Pojarevo, un sat în comuna Tutrakan, regiunea Silistra;
 Pojarevo, un sat în comuna Bojuriște, regiunea Sofia.